Strmec (Idrija), een plaats in de Sloveense gemeente Idrija
 Strmec (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Strmec (Luče), een plaats in de Sloveense gemeente Luče
 Strmec (Preseka), een plaats in Kroatië
 Strmec (Sveta Nedelja), een plaats in Kroatië
 Strmec (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče
 Strmec (Veliko Trgovišće), een plaats in Kroatië
 Strmec (Zagreb), een plaats in Kroatië